Iglesia de San Justo o cualquiera de sus variantes, es el nombre de varias iglesias cuya advocación se refiere a varios santos (como Justo de Alcalá, Justo de Beauvais, Justo de Canterbury, Justo de Lyon, Justo de Trieste, y Justo de Troyes). Además, las iglesias con este nombre suelen estar dedicadas en honor San Justo, y a San Pastor mártires hispanorromanos, conocidos en su conjunto como Santos Justo y Pastor, los Santos Niños.

Iglesias Católicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la ciudad de Barcelona;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Son del Pi (Pallars Sobirà, Pirineos), iglesia católica de la localidad de Son del Pi
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1931), iglesia católica en la localidad de Cuenca de Campos, Valladolid;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la ciudad de Granada;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la localidad de La Riera, Asturias;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor, en la ciudad de Alcalá de Henares, Madrid;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la localidad de Olleros de Pisuerga, Palencia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la localidad de Otero de Herreros, Segovia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la localidad de Palomera, Cuenca;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la parroquia de San Justo (Villaviciosa), Asturias;
 Iglesia de San Justo, iglesia católica en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1993), iglesia católica en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1931), iglesia católica en la localidad de Sepúlveda, Segovia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Villar del Cobo, Teruel;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de Toledo.
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, iglesia católica en la localidad de San Justo de la Vega, León.

en Francia 
 Catedral de San Justo y San Pastor, en la ciudad de Narbona, Languedoc-Rosellón.

en Italia 
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Bagno a Ripoli.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Carmignano.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Lucca.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Murlo.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Porcari.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Prato.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de San Piero a Sieve.
 Iglesia de San Justo, en la ciudad de Scandicci.